Мурила Хоубарт Интернешънъл 2013 е 20-ото издание на Мурила Хоубарт Интернешънъл. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2013. Провежда се в Хоубарт, Австралия от 4 до 12 януари.

Мона Бартел защитава титлата си от 2012 година.

Елена Веснина печели титлата след победа на финала над миналогодишната шампионка Мона Бартел с 6 – 3, 6 – 4.

При двойките миналогодишните победителки Ирина-Камелия Бегу и Моника Никулеску няма да защитават титлите си, тъй като Никулеску се отказа от участие. Бегу ще си партнира със Симона Халеп.

Гарбине Мугуруса и Мария Тереза Торо Флор печелят титлите след победана финала над Манди Минела и Тимеа Бабош с 6 – 3, 7 – 6.

Поставени тенисистки

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки

Схема на двойки

Външни препратки 
 Официален сайт на турнира
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2013
Хобарт Интернешънъл